Als Produktmodell wird bezeichnet
 Begriff aus dem Bereich des Produktdatenmanagements, siehe Produktmodell
 Produkt mehrere Wahrscheinlichkeitsräume in der Stochastik, siehe Produktmodell (Stochastik)
 Produkt eines statistischen Modells mit sich selbst, siehe Produktmodell (Statistik)